Un républicain est une personne qui souhaite instaurer une république ou qui défend ses valeurs. Le terme républicain peut désigner plusieurs mouvements politiques différents :
 En Allemagne, Les Républicains - en allemand, Die Republikaner - est un parti nationaliste.
 En Espagne, les républicains sont les défenseurs de la Seconde République espagnole.
 Aux États-Unis, le Parti républicain est un des deux principaux partis politiques.
 En France, un républicain est historiquement un partisan d'un régime républicain par opposition à la monarchie ou au bonapartisme (sous le Premier Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, le Second Empire). Depuis la Troisième République, le terme peut faire référence à plusieurs mouvements politiques :
 les républicains modérés dont sont issus l'Union républicaine, l'Alliance républicaine démocratique, la Fédération républicaine, les indépendants républicains ;
 le Parti républicain social de la réconciliation française et le Rassemblement des gauches républicaines ;
 les républicains indépendants dont est issu l'UDF et le Parti républicain, membre de l'UDF ;
 le Mouvement républicain et citoyen ;
 Les Républicains, succède à l'Union pour un mouvement populaire (UMP).
 En Irlande, le républicanisme irlandais s'oppose à la présence britannique et à la partition de l'île.
 Dans plusieurs monarchies, des mouvements républicains existent : Royaume-Uni, Australie, etc.
 Des partis portant le nom «  » (après traduction littérale éventuelle) existent dans plusieurs pays.


Autres usages

Zoologie 
Les républicains sont des espèces de passereaux qui vivent en communauté dans de grands nids suspendus.

Presse 
En presse écrite, « Républicain » peut désigner plusieurs publications dont :
 Le Républicain ;
 Le Républicain de l'Essonne ;
 L'Est républicain ;
 Le Républicain lorrain ;
 Le Républicain (Aquitaine) ;
 Le Républicain, un hebdomadaire malien ;
 The Republican, un quotidien américain.

Bateaux 
 Le Républicain (vaisseau), un navire de l'escadre de Villaret-Joyeuse qui se perdit sur la roche du Mingant dans le goulet de Brest le 5 nivôse an III ().

Voir aussi
 Républicanisme

Références